Ангел Шишков може да се отнася за:

 Ангел Шишков (1911 – 1989), български политик, безпартиен
 Ангел Шишков (офицер) (1927 – ?), български офицер